«Бэйцзи́н Дакс» (, ) — китайский баскетбольный клуб, выступающий в Северном дивизионе Китайской баскетбольной ассоциации (КБА). Представляет город Пекин, выступает на Шоуган Арена. Иногда команда называется по названию домашней арены «Бэйцзин Шоуган» ().

История

Формирование профессиональной команды 
Профессиональная команда была основана в 1995 году сразу же вошла в состав национальной баскетбольной лиги Китая — Китайской баскетбольной ассоциации. В её основе были хорошо знакомые пекинским болельщикам со стажем баскетболисты, например, центровой Дань Тао, а также молодой центровой — Менге Батыр. Именно они составили сдвоенный центр команды «Дакс» и получили среди фанатов прозвище «Две башни». Также важной частью команды был разыгрывающий защитник Минь Лулэй (в настоящее время — тренер команды «Дакс»). С таким набором игроков клуб долгое время боролся за титул чемпиона, однако оказывался от него в нескольких шагах, в период 1990-х годов высшим достижением команды становится третье место.

Эпоха Менге Батыра 
Дань Тао и Минь Лулэй долгое время были основными игроками, однако были возрастными игроками и постепенно теряли форму. В 1997 году Минь Лулэй завершил карьеру и начал заниматься тренерской работой. В 1999 году карьеру завершил и Дань Тао. Основная нагрузка пришлась на центрового Менге Батыра, а эпоха «двух башен» в «Дакс» закончилась. В команду постепенно приходили новые игроки, в том числе и из молодёжной команды: Чжан Юньсун, Цзяо Цзянь. С их приходом игра стала более разнообразной, а «Бэйцзин Дакс» вновь начали претендовать на высокие места — в сезонах 2000—2003 годов команда регулярно занимала 3-4 места. Начало 2000-х годов ознаменовалось ростом популярности баскетбола в Китае — это было связано, в том числе, и с отъездом в НБА восходящей звезды китайского баскетбола Яо Мина. Кроме того, попробовал свои силы в НБА и другой китайский баскетболист Менге Батыр. В составе «Дакс» он был незаменимым игроком — кроме традиционной роли центрового и игры под кольцом также мог забить и с трехочковой линии, активно взаимодействовал с игроками других амплуа. В 2002 году Менге Батыр официально подтвердил переход в «Денвер Наггетс». Игра команды разладилась, в сезоне 2003/04 она не попала в плей-офф, а в следующем хотя и попали в плей-офф, выступили там неудачно, заняв только шестое место. В этот период в команду возвращается не нашедший себя в НБА Менге Батыр. Команду пополнил ряд молодых игроков: Цзе Либинь, Чэнь Лэй и Мэнь Вэй, но она по-прежнему нуждалась в «большом» центровом. После оформления формальностей Менге Батыр вновь присоединился к «Дакс». Команда выступила неплохо в сезоне, вышла в плей-офф, однако проиграла в полуфинальной серии и в итоге заняла лишь третье место, повторив лучший результат в КБА за все время выступлений. В сезоне 2005/06 годов игрок «Дакс» Цзе Либинь был назван лучшим новичком лиги.

После Менге Батыра 
Однако оказалось, что Менге Батыр вернулся в команду не навсегда. После одного сезона в «Дакс» он принял предложение Цзян Синцюаня перейти в «Синьцзян Флайн Тайгерс». Команда вновь сделала ставку на Чжан Юньсуна и Цзяо Цзяня, также приглашались легионеры из-за рубежа. При наличии достаточно сильных новичков Чэнь Лэя, Мэнь Вэя и Цзе Либиня, которые обладали хорошим дальним броском, существенной проблемой оказалось отсутствие высокорослых игроков и возможности выигрывать борьбу под кольцом. Это отражалось на результатах команды — пять сезонов подряд «Дакс» не попадали в плей-офф. Перед началом сезона 2008/09 завершил карьеру один из основных игроков — Цзяо Цзянь. «Дакс» решили усилиться игроком «Баи Рокетс» Ли Кэ и «Цзилинь Нортист Тайгерс» Ду Цзяном. Из «Юньнань Хунхэ» пришел Донтэ Джонс, а из «Индианы Пэйсерс» Дэвид Харрисон, в это же время к основному составу начали привлекать молодежь из резервной команды (например, Ван Сяохуэя). Казалось, что данные игроки смогут привести команду к успехам в чемпионате и вывести в плей-офф, однако этого не произошло. Сезон 2009/10 годов оказался наиболее неудачным и команда заняла 15-е место в лиге.

Команда в 2010-е 
В сезоне 2010/11 годов «Дакс» поставили перед собой задачу добраться до серии плей-офф. В этой связи на тренерский мостик вернулся бывший игрок команды, а в настоящее время тренер — Минь Лулэй. В кадровом отношении клуб пополнился сразу несколькими бывшими игроками НБА. Из «Атланты Хокс» пришел центровой Рэндольф Моррис, иорданский игрок Саид Аббас, а также известный разыгрывающий Стив Фрэнсис. Кроме всего прочего при поддержке опытных игроков удалось укрепить командный дух. Поддержали команду и болельщики — были раскуплены все абонементы на сезон. Кроме игроков с «запада» был приобретен и тайваньский баскетболист Ли Сюэлинь. Сезон для «Дакс» начался впечатляюще — команда одержала шесть побед подряд, в том числе над действующим чемпионом «Гуандун Саузерн Тайгерс». Однако вскоре после этого из клуба решил уйти Фрэнсис. Команду покинул ещё ряд игроков и концовка сезона была провалена. В первом круге серии плей-офф «Дакс» встречались с «Синьцзян Флайн Тайгерс» и уступили в трёх матчах (0-3).

Перед началом сезона 2011/12 годов «Дакс» подписали выступавшего ранее в КБА американского разыгрывающего Стефона Марбери, а также усилились двумя одарёнными китайскими игроками — Ди Сяочуанем и Чжу Яньси. Сезон команда начала с 13 побед, однако из-за травмы и последующей болезни Ли Сюэлиня, а также на фоне усталости основы проиграла восемь встреч.. Итогом сезона стало второе место в Северном дивизионе, первое же заняла команда «Гуандун». Команда попала в плей-офф 2012 года во многом благодаря удачной игре Стефона Марбери. В серии плей-офф до четырёх побед «Дакс» победили 4-1 команду «Гуандун Саузерн Тайгерс». Таким образом «Бэйцзин Дакс» стали первой командой КБА, которая завоевала титул чемпиона до этого ни разу не попав в плей-офф.
Кроме того, «Бэйцзин Дакс» стала четвёртой командой ассоциации, которая выиграла титул чемпиона.

Текущий состав

Выступления в чемпионате

Известные игроки 

  Менге Батыр
  Чжан Юньсун
  Сунь Минмин
  Цзе Либинь
  Чэнь Лэй
  Минь Лулэй
  Олумиде Ойедеджи
  Дэвид Харрисон
  Стефон Марбери
  Седрик Бозман
  Рэндольф Моррис
  Стив Фрэнсис
  Джереми Лин

Примечания

Ссылки 
 http://sports.sina.com.cn/cba/team/beijing/index.shtml 
 https://web.archive.org/web/20050210031844/http://www.bsgb.com/cbaclub/cbabj.php 

Китайская баскетбольная ассоциация
Баскетбольные клубы Китая
Баскетбольные клубы по алфавиту
Спорт в Пекине